Соленики  — топоним:

Беларусь 
 Соленики — деревня, Ворончанский сельсовет, Кореличский район, Гродненская область
 Соленики — деревня, Озгиновичский сельсовет, Слонимский район, Гродненская область